Нолл — английская фамилия. Известные носители:

 Нолл, Джон — американский специалист по визуальным эффектам. Младший брат Томаса Нолла, соавтор первой версии программного пакета Photoshop.
 Нолл, Томас — американский инженер-программист, главный разработчик программного пакета Photoshop. Старший брат Джона Нолла.
 Нолл, Флоренс
 Нолл, Эндрю